Dubuisson bzw. DuBuisson ist der Familienname folgender Personen:

 Blanche DuBuisson (1879–1952), kanadische Sängerin und Schauspielerin
 Damase DuBuisson (1879–1945), kanadischer Schauspieler und Sänger
 Hervé Dubuisson (* 1957), französischer Basketballspieler und -trainer
 Jean Dubuisson (1914–2011), französischer Architekt
 Jean Baptiste Gayot Dubuisson (* um 1660; † um 1730/1735), französischer Maler des Barock
 Pierre-Ulric Dubuisson (1746–1794), französischer Schauspieler, Dramatiker und Theaterdirektor
 Victor Dubuisson (* 1990), französischer Profigolfer